Przezmark bezeichnet zwei Orte im nordöstlichen Polen:
 Ort in der Gmina Elbląg, ehemals Preußisch Mark in Westpreußen, siehe Przezmark (Elbląg)
 Ort in der Gmina Stary Dzierzgoń, ehemals Preußisch Mark in Ostpreußen, siehe Przezmark (Stary Dzierzgoń)